Lakewood Country Club (Californië), een countryclub met een golfbaan in Long Beach, Californië
 Lakewood Country Club (Ohio), een countryclub met een golfbaan in Westlake, Ohio
 Lakewood Country Club (Texas), een countryclub met een golfbaan in Dallas, Texas